Jméno Boleslav I. používalo v historii několik osob:
 Boleslav I. Ukrutný – český kníže
 Boleslav Chrabrý, Boleslav I. Chrabrý – polský král a kníže
 Boleslav I. Vysoký též Dlouhý – slezský a vratislavský kníže
 Boleslav I. Mazovský – mazovský kníže
 Boleslav I. Těšínský – těšínský kníže
 Boleslav I. Surový – svídnicko-javorský kníže
 Boleslav I. Opolský – opolský kníže

odvozený význam
 Boleslav I. (opera) – opera Boleslava Vomáčky z roku 1957 podle stejnojmenného dramatu Milana Jariše

Rozcestníky - panovník